Драфт НБА 2000 года проходил 28 июня в «Таргет-центре» в Миннеаполисе.

Считается специалистами одним из самых слабых драфтов в истории НБА. Только первый выбор Кеньон Мартин, Джамаал Маглойр (19-й выбор) и Майкл Редд (43-й выбор) сыграли в матче всех звёзд НБА (каждый сыграл только один матч). И только три игрока получали награды по итогам сезонов (Хедо Тюркоглу был назван Самым прогрессирующим игроком НБА в 2008 году, Майк Миллер — Новичок года НБА (2001) и Лучший шестой игрок НБА (2006) и Джамал Кроуфорд был назван лучшим шестым игроком (2010)).

Первый раунд

Второй раунд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт (архив)
 Драфт НБА 2000 года

Драфты НБА
НБА в сезоне 2000/2001